

Musica 
Imagination – gruppo musicale britannico
Imagination – album di Billy Eckstine del 1958
Imagination – album di Curtis Fuller del 1960
Imagination – album di Gladys Knight & the Pips del 1973
Imagination – album dei The Whispers del 1980
Imagination – album di Helen Reddy del 1983
Imagination – singolo di Belouis Some del 1985
Imagination – album di La Toya Jackson del 1986
Imagination – singolo di La Toya Jackson del 1986
Imagination – singolo di Tamia del 1998
Imagination – album di Brian Wilson del 1998
ImagiNation – singolo di Enigma del 2017

Altro 
Imagination – film del 1910
Imagination – rivista statunitense
Imagination – videogioco del 1987 per home computer